Store ist:
 Store (Gardine), die Fensterfläche in ganzer Breite bedeckender, durchscheinender Vorhang
 aufrollbares schräges Sonnendach oder Markise (Schweizerisch)
 ein Laden (Geschäft), oft verwendet in speziellen Bedeutungen wie:
 Flagship-Store
 Pop-up-Store
 kurz für einen App Store, digitale Vertriebsplattform für Anwendungssoftware
 Štore, Gemeinde in Spodnja Štajerska, Slowenien

Siehe auch:
 Støre, norwegischer Familienname
 Storen, Begriffsklärung